Нагар палика (, ) или нагар панчаят (, ) — городской орган местного самоуправления в Индии, сравним с муниципалитетом.

Район города с населением от 30 до 100 тысяч также называют нагар панчаятом.

Однако есть некоторые исключения. Все предыдущие областные комитеты (районы города с населением от 5 до 20 тысяч) повторно классифицированы как нагар панчаят.

У нагар панчаята есть свой председатель и члены администрации. Как минимум 10 из них выбираются, а 3 — назначаются.

См. также 
Панчаят

Примечания 

Государственное устройство Индии
Местное самоуправление